L'Hôte peut désigner :
 L'Hôte, une nouvelle d’Anton Tchekhov (en russe : Gost)
 L'Hôte, une nouvelle d’Albert Camus (voir L'Exil et le Royaume)
 L'Hôte,  de la saison 2 de la série télévisée X-Files

Personnes 
 Jean L'Hôte (1929-1985), écrivain et cinéaste français.
 Nestor L'Hôte (1804-1842), dessinateur et peintre, égyptologue français

Voir aussi